Rodd har funnits med vid olympiska spelen sedan 1900. Sporten har varit med vid varje olympiskt sommarspel utom 1896, då sporten inte kunde utövas på grund av vädret. Damerna började tävla vid olympiska sommarspelen 1976 i Montréal. 1996 lades lättviktsrodd till, men IOK ansåg år 2002 att viktklasser endast skulle finnas i kamsporter och tyngdlyftning. Dock finns lättviktsrodd fortfarande kvar.

Det finns för närvarande 14 grenar vid olympiska sommarspelen:
 Herrar: Singelsculler, dubbelsculler, scullerfyra, tvåa utan styrman, fyra utan styrman, åtta med styrman
 Lättvikt herrar: Dubbelsculler
 Damer: Singelsculler, dubbelsculler, scullerfyra, tvåa utan styrman, fyra utan styrman, åtta med styrman
 Lättvikt damer: Dubbelsculler

Loppdistans 
Herrarnas lopp är och har varit 2 000 m utom 1900 (1 750 m), 1904 (1,5 mile), 1906 (olika), 1908 (1,5 mile) och 1948 (1 880 m).

Damernas lopp var 1 000 m tills 1988 då distansen ändrades till 2 000 m.

De tidiga spelen hade lopp med 2 eller 3 båtar (och 1952 mellan 4 och 5). Den moderna formen med sex båtar intill varandra har varit standard sedan 1956.

Kvalifikation 
Det finns ett begränsat antal platser vid de olympiska roddtävlingarna, så FISA håller i kvalen, för att utse vem som ska få vara med vid olympiska spelen. I varje gren kan varje nation endast ha en båt.

De flesta deltagarna kvalificerar sig genom Rodd-VM. Andra kvalifikationsmöjligheter är det kontinentala systemet. Fyra sådana tävlingar hålls samma år som ett olympiskt spel: Asien, Afrika, Latinamerika och övriga (öppet för alla andra). FISA ger ut detaljer om hur många som går vidare från varje tävling.

Vid rodd-VM garanterar varje segrare att ens nation får en plats vid OS, även om roddarna byts ut. Vid de övriga kvalifikationsmöjligheterna måste den som kvalificerat sig tävla, och platsen får inte ges till någon annan, utom vid skada eller sjukdom.

Medaljtabell 
Uppdaterad efter olympiska sommarspelen 2020 i Tokyo.

Rekordmedaljörer

Grenar

Herrar

Damer

Borttagna grenar 
Vid de tidiga spelen (1900 och 1904) fanns flera andra tävlingskategorier (Junior, nybörjare, föreningar och mellanliggande). Ett antal grenar var med vid flera spel men togs sedan bort. Dessa var:

 Tvåa med styrman, herrar (1900–1992)
 Fyra med styrman, herrar (1900–1992)
 Fyra med styrman, damer (1976–1988)
 Fyra utan styrman, damer (1992)
 Fyra med styrman och inriggare, herrar (1912)
 Sexmannahavsroddbåt, herrar (1906)
 17-mannahavsroddbåt (1906)
 Lättvikts-fyra utan styrman, herrar (1996–2016)

Nationer 
Antalet roddare från varje nation.

Externa länkar 
 Olympic Rowing Medalists at HickokSports.com

Noter